El O'Reilly Auto Parts Puerto Rico Tip-Off es un torneo anual de baloncesto universitario disputado en el mes de noviembre, normalmente la semana antes del Día de Acción de Gracias. Se disputa en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico). El torneo fue fundado en 2007 y es televisado por ESPN. En 2016 se trasladó a Orlando (Florida) debido al virus zika y en 2017 se llevó a cabo en Carolina del Sur por lo daños habidos en la isla por el huracán María.

Ediciones

2007
15–18 de noviembre

2008
20–23 de noviembre

2009
19–22 de noviembre

2010
18–21 de noviembre

 ‡ Récord del torneo de más puntos anotados en un partido.

Mejores quintetos del torneo
2007
Geoff McDermott, Providence - MVP
Jack McClinton, Miami
Patrick Beverley, Arkansas
Robert McKiver, Houston
Dionte Christmas, Temple

2008
C. J. Anderson, Xavier - MVP
Tyreke Evans, Memphis
DeMarre Carroll, Misuri
Jeremy Hazell, Seton Hall
A.D. Vassallo, Virginia Tech

2009
Antonio Pena, Villanova - MVP
Scottie Reynolds, Villanova
Chris Warren, Ole Miss
Jacob Pullen, Kansas State
Denis Clemente, Kansas State

Enlaces externos
Web Oficial del Puerto Rico Tip-Off

Torneos de baloncesto universitario masculino